Le Sungri-58 est un camion produit par l'usine de Sungri Motor Plant de 1956 à 1998. Environ 35 000 unités du véhicule ont été produites et vendues, malgré ses nombreuses années de production, car la propriété de voiture privée n'est pas disponible en Corée du Nord par les gens normaux et la plupart d'entre eux ont été achetés par des entreprises, des chantiers de construction et des agriculteurs. Le véhicule était basé sur le camion soviétique GAZ-51. La production du camion était plus longue que celle du GAZ-51 original sur lequel il était basé. Le camion a été remplacé par le Sungri-58KA qui était basé sur le même châssis mais avait un moteur plus modernisé.

Le véhicule est sorti quelques mois après la berline Sungri-56 qui était basée sur le GAZ Pobeda soviétique et est toujours en production. Le véhicule a également été exporté vers la Chine, mais seulement 5 de ces véhicules ont été exportés. Le véhicule était le successeur du GAZ-42, spécialement conçu pour l'exportation vers la Corée du Nord. En 1975, la production du GAZ-51 original a pris fin mais la production du Sungri-58 s'est poursuivie. En 1991, lorsque l'Union soviétique a été démantelée, la Corée du Nord n'avait pas de permis pour produire un véhicule basé sur le camion GAZ-51. Le véhicule a finalement été arrêté en 1998 et a été remplacé par le camion Sungri-58KA plus moderne.

Versions 
 Sungri-58: camion normal, produit en série de 1956 à 1998. Environ 20 000 unités du camion ont été produites et vendues.
 Sungri-15: version avec carrosserie fourgon. Produit de 1979 à 1989. Environ 1 000 exemplaires de cette version ont été produits et vendus.
 Sungri-10: version avec moteur modernisé. Produit de 1992 à 1998. Environ 8 000 exemplaires de cette version ont été produits et vendus.
 Sungri-399: version sans portes. Produit de 1996 à 1998. Environ 2 000 unités du véhicule ont été produites et vendues.
 Sungri-899: version sans capot, portes et calandre. Produit de 1995 à 1998. Environ 4 890 unités du véhicule ont été produites et vendues.
 Sungri-05: version sans carrosserie, avec seulement volant, freins, train roulant, transmission et sièges. Environ 500 unités de cette version ont été produites et vendues. Il a été produit de 1989 à 1995.

Références

Liens externes 
 Sungri-58 Truck
 Sungri Trucks

Automobile des années 1950
Automobile des années 1960
Automobile des années 1970
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990